Skuespilleren – cortometraggio del 1908 diretto da Viggo Larsen
Skuespilleren – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinografen
Skuespilleren – film tv del 2004 diretto da Lars Pedersen